Жак Луи Франсуа Миле (; 1763—1821) — французский военный деятель, бригадный генерал (1800 год), барон (1808 год), участник революционных и наполеоновских войн.

Биография 
Начав службу 25 января 1792 года в 8-м драгунском полку, дослужился до его командира 7 февраля 1797 года. Участвовал в перевороте 18 брюмера. Был произведён в бригадные генералы 5 июля 1800 года и сразу же командирован в Итальянскую армию. 15 мая 1801 года отправлен в Южную обсервационную армию. 23 сентября 1802 года переводится в 20-й военный округ.

В августе 1803 года возглавил бригаду драгун (20-й и 26-й полки), расквартированную в Амьене. С этой бригадой, действовавшей в составе 1-й драгунской дивизии, принял участие в Австрийской кампании 1805 года. В 1806 году возглавил 2-ю бригаду (10-й и 11-й полки) 2-й драгунской дивизии. Участвовал в кампаниях в Пруссии и Польше.

С 5 ноября 1807 года по 9 января 1809 года был временным командиром 2-й драгунской дивизии. В 1808 году вместе с дивизией отправился в Испанию, где и сражался вплоть до 1811 года. Некоторое время был губернатором провинции Авила.

Вышел в отставку 4 января 1812 года. Умер 18 сентября 1821 года в Фонтенбло.

Воинские звания 
 Младший лейтенант (25 января 1792 года);
 Лейтенант (23 декабря 1792 года);
 Капитан (17 ноября 1793 года);
 Командир эскадрона (4 февраля 1794 года);
 Полковник (7 февраля 1797 года);
 Бригадный генерал (5 июля 1800 года).

Титулы 
 Барон Миле и Империи (; декрет от 19 марта 1808 года, патент подтверждён 26 октября 1808 года).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (11 декабря 1803 года)

 Коммандан ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

 Кавалер военного ордена Святого Людовика (август 1814 года)

Примечания

Литература 
 A. Lievyns, Jean Maurice Verdot, Pierre Bégat, Fastes de la Légion-d'honneur, biographie de tous les décorés accompagnée de l'histoire législative et réglementaire de l'ordre, tome 3, Bureau de l’administration, janvier 1844, 529 p.

Ссылки 
 Информация о генерале на сайте base Léonore

Французские бригадные генералы Наполеоновских и Революционных войн
Бароны Империи (Франция)